Hrvatsko brdo je brdo u Bosni.

Zemljopisni položaj 
Nalazi se jugoistočno od Banovića, kod sela Repnika, sa sjeverne strane. Zove se po zaseoku Hrvatima koje je podno brda. Brdo je visoko 503 metra nadmorske visine. Rječica Oskova protječe istočno.

Izvori 

Brda u Bosni i Hercegovini